Chodov, città del distretto di Sokolov
Chodov, comune del distretto di Domažlice
Chodov, comune del distretto di Karlovy Vary